Kane Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

* Kane Township (Illinois)
 Kane Township (Benton County, Iowa)
 Kane Township (Pottawattamie County, Iowa)
 Kane Township (North Dakota)